Lurin oder Lurín bezeichnet:

 einen Ort und Aldeia im Suco Taitudac (Osttimor), siehe Taitudac
 einen Bezirk der Provinz Lima (Peru), siehe Distrikt Lurín
 einen Fluss in Peru, siehe Río Lurín
 ein römisch-katholisches Bistum, siehe Bistum Lurín